Petcu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Ioana Petcu-Colan, violonist irlandez de origine română, trăitor la Barcelona, Spania
 Răzvan Petcu (n. 1973), înotător român
 Sorin Petcu (n. 1974), canoist român
 Ștefan Petcu, fotbalist român

Nume de familie românești